Lasso, een werpkoord
Lasso (Burkina Faso), een stad in Burkina Faso 
Lasso (programmeertaal)
Lasso, Monsanto's merknaam voor de herbicide alachloor
Orlando di Lasso, een 16e-eeuwse componist